Gandásegui ist der Familienname folgender Personen:

 Marco A. Gandásegui (1943–2020), panamaischer Journalist und Soziologe 
 Remigio Gandásegui y Gorrochátegui (1871–1937), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Valladolid